Может относиться к:

 Хингуй (станция) — станция   Транссибирской магистрали
 Хингуй — поселок при станции
 Верхний Хингуй — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области